Clasificación de la modalidad individual masculina de la séptima edición del torneo de tenis profesional del circuito ATP Challenger Tour 2014; llevado a cabo en Cali, Colombia, entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2014.

Presentación previa 
El argentino Facundo Bagnis fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante su compatriota Marco Trungelliti.

El chileno Gonzalo Lama ganó el título, derrotando a Trungelliti 6–3, 4–6, 6–3 en la final.

Cabezas de serie 

  Paolo Lorenzi (Cuartos de Final)
  Víctor Estrella (Segunda ronda)
  James Duckworth (Cuartos de Final)
  Facundo Bagnis (Semifinales)

<li>  Wayne Odesnik (Primera ronda)
<li>  Lucas Pouille (Primera ronda)
<li>  Mohamed Safwat (Primera ronda)
<li>  David Souto (Cuartos de Final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Cali 2014